Francesc Frutos i Gras
 Juan Manuel Frutos (Asunción, 1879 — 1960), president del Paraguai el 1948
 Manuela de Frutos Gama (Valverde de Mérida, 1956), política extremenya 
 María Dolores Frutos Balibrea